Натуральне число 943
 943 рік до нашої ери
 943 рік нашої ери